Brookville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brookville Township (Illinois)
 Brookville Township (Indiana)
 Brookville Township (Minnesota)